

Geografia 
 Holmenkollen – collina nella parte nord di Oslo, Norvegia
 Holmenkollen National Arena – sede di sci nordico, salto con gli sci e biathlon di Holmenkollen a Oslo, in Norvegia

Altro 
 Holmenkollen – trampolino per salto con gli sci a Holmenkollen in Norvegia
 Holmenkollen Ski Festival – evento annuale tradizionale di sci nordico a Holmenkollen
 Linea Holmenkollen – linea della Metropolitana di Oslo, Norvegia
 Medaglia Holmenkollen – riconoscimento assegnato dalla Foreningen til Skiidrettens Fremme, la federazione norvegese dello sci